Den svenska truppen till U21-EM i fotboll 2017 bestod enligt nedan.

Spelare 

Sveriges förbundskapten var Håkan Ericson.

Notering: Pa Konate (Malmö FF) fick utgå på grund av skada, och ersattes av Egzon Binaku (BK Häcken).

Resultat

Grupp A

Målgörare

Se även
Sveriges U21-landslag i fotboll

Referenser

Noter 

Fotboll i Sverige 2017
U21-EM 2017
U21-Europamästerskapet i fotboll 2017